Оджибве́йские языки — ветвь индейских языков в составе алгонкинской подсемьи алгской семьи. Распространены в Северной Америке (Канада и США).

Делятся на две группы: потаватоми (1 язык) и собственно оджибве. Последняя, по разным классификациям, включает от 1 до 9 языков.

 группа потаватоми [pot]
 собственно оджибвейская группа (оджибве):
 Северно-оджибвейская подгруппа:
 северный оджибве (оджи-кри, кри-сото, оджибве реки Северн) [ojs]
 алгонквинский язык (собственно, или северный, алгонквин) [alq]
 Южно-оджибвейская подгруппа:
 сото (западный / равнинный оджибве) [ojw] (Saulteaux)
 собственно оджибве (центрально-южный) — существует несколько вариантов классификации его диалектов:
 Ethnologue выделяет северо-западный оджибве [ojb], центральный оджибве [ojc] и чиппева (юго-западный, [ciw])
 Freelang Ojibwe  выделяет Central-Northern Ojibwe, Central-South (Wisconsin) Ojibwe, South-western (Minnesota) Ojibwe, North-western Ojibwe (and Ontario Saulteaux) и Northern Ojibwe

 восточный оджибве [ojg], вкл. диалект ниписинг (южно-алгонквинский), которые сами себя относят к алгонквинам.
 оттава (одава) [otw] — часто выделяют как отдельную подгруппу

Сравнительная таблица разных классификаций 

Алгонкинские языки
Анишинаабе